Casa Blanca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Gabriel Casa Blanca, ort, Oaxaca, San Antonio Nanahuatípam, 
 Casa Blanca, Hueypoxtla, 
 Casa Blanca, Tilapa, 
 Casa Blanca, Sinaloa, 
 Casa Blanca, Guanajuato, Pueblo Nuevo, 
 Casa Blanca, Papantla, 
 Casa Blanca, Amozoc, 
 Casa Blanca, Querétaro, 
 Casa Blanca, Michoacán de Ocampo, Maravatío, 
 Casa Blanca, Villa de Allende, 
 Casa Blanca, Tolimán, 
 Casa Blanca, Lerma, 
 Casa Blanca, Chiapas, 
 Casa Blanca, El Marqués, 
 Casa Blanca, Coacoatzintla, 
 Casa Blanca, Jocotitlán,

Se även
Casablanca (olika betydelser)

Robotskapade Mexikoförgreningar